Benacerraf ist der Familienname folgender Personen: 

 Baruj Benacerraf (1920–2011), US-amerikanischer Arzt und Immunologe venezolanischer Herkunft 
 Margot Benacerraf (* 1926), französisch-venezolanische Filmregisseurin
 Paul Benacerraf (* 1931), US-amerikanischer Professor der Philosophie an der Princeton University